Straumen se poate referi la următoarele localități din Norvegia:

Straumen, Finnmark, un sat din comuna Båtsfjord, Finnmark
Straumen (Ibestad), un sat din comuna Ibestad, Troms
Straumen (Kvæfjord), un sat din comuna Kvæfjord, Troms
Straumen (Lyngen), un sat din comuna Lyngen, Troms
Straumen, Nord-Trøndelag, un sat din comuna Inderøy, Nord-Trøndelag
Straumen, Nordland, un sat din comuna Sørfold, Nordland
Straumen, Sørreisa, un sat din comuna Sørreisa, Troms

Vezi și
Strømmen
Straume (dezambiguizare)